Makroregion – pojęcie z zakresu gospodarki
 Makroregion – jednostka podziału geografii fizycznej